DM i ishockey for kvinder 2006-07 var turneringen om det 18. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af otte hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de to bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som vandt DM-titlen for kvinder for anden sæson i træk og 8. gang i alt. I finalen, der blev afgjort over to kampe, vandt Herlev IK samlet med 10-2 over Rødovre SIK.

Bronzemedaljerne gik til Herning IK, som i bronzekampen samlet besejrede Odense IK med 7-1 over to kampe.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af fem hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Den sidste kamp blev ikke spillet.

DM-slutspil 

De to bedste hold fra hver landsdel, i alt fire hold, spillede slutspil om fordelingen af DM-medaljerne. Slutspillet blev spillet i Hørsholm Skøjtehal i Hørsholm i perioden 9. – 11. marts 2007. De fire hold blev parret i to semifinaler, der blev afgjort i en kamp. Vinderne gik videre til finalen, mens taberne gik videre til bronzekampen. Både finalen og bronzekampen blev afgjort over to kampe, hvor summen af de to resultater udgjorde det samlede resultat.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 DIU Stats - DM for kvinder 2006-07 
 DIU Stats - Kvinder SIU 2006-07 
 DIU Stats - Kvinder JIU 2006-07 

2006-07
Ishockey i 2006
Ishockey i 2007